Nossa Senhora da Piedade pode-se referir a:
 Nossa Senhora da Piedade - uma designação alternativa para o culto de Nossa Senhora das Dores (ou Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora das Angústias, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora das Sete Dores, Nossa Senhora do Calvário ou ainda Nossa Senhora do Pranto)
 Nossa Senhora da Piedade - uma das duas freguesias que formam a cidade de Ourém, em Portugal.

Ver também
 Igreja de Nossa Senhora da Piedade, uma desambiguação
 Ermida de Nossa Senhora da Piedade, uma desambiguação

Desambiguação